21571 Naegeli – asteroide della fascia principale
 Otto Naegeli (1871-1938) – ematologo svizzero
  Oskar Naegeli (1885-1959) – dermatologo svizzero, fratello di Otto
 Premio Otto Naegeli – premio biennale svizzero di 200.000 CHF (per la ricerca medica)
 Sindrome di Naegeli-Franceschetti-Jadassohn – malattia autosomica rara

Pagine correlate 
 Nagel
 Nägeli